Als Belagerung von Lissabon werden bezeichnet:

 Belagerung von Lissabon (844) durch Wikinger
 Belagerung von Lissabon (1142) durch Anglo-Normannen
 Belagerung von Lissabon (1147) durch ein Kreuzfahrerheer des Zweiten Kreuzzugs
 Belagerung von Lissabon (1384) durch die Portugiesen gegen die Kastilier